Мордехай Гершман (1888—1940) — американський єврейський кантор («хазан») і співак.
 Гершман Владислав Ігорович (нар. 6 жовтня 1995, Харків, Україна) — український та ізраїльський футболіст.